

Ту-Ріверс — місто, штат Вісконсин
 Ту-Ріверс — місто, штат Вісконсин
 Ту-Ріверс — переписна місцевість, штат Аляска